La Coupe de Belgique féminine de handball est la  de cette compétition organisé par l'Union royale belge de handball (URBH)

Tableau final 

2012-2013
Coupe F